Die Freie-Partie-Europameisterschaft 1969 war das 15. Turnier in dieser Disziplin des Karambolagebillards und fand vom 2. bis zum 5. Oktober 1969 in Nuenen statt. Es war die erste Freie-Partie-Europameisterschaft in den Niederlanden.

Geschichte 
Ganz in der Nähe seiner Heimatstadt Eindhoven gewann Henk Scholte seinen dritten Titel in der Freien Partie. Platz zwei und drei wurden wie 1968 von Antoine Schrauwen und  Jean Marty belegt. Titelverteidiger José Gálvez wurde Vierter.

Modus 
Gespielt wurde in einer Finalrunde „Jeder gegen Jeden“ bis 500 Punkte.

 MP = Matchpunkte
 GD = Generaldurchschnitt
 HS = Höchstserie

Abschlusstabelle

Einzelnachweise 

1969
Karambolageveranstaltung 1969
Billardturnier in den Niederlanden
Sportveranstaltung in Noord-Brabant
Nuenen, Gerwen en Nederwetten